L61 peut faire référence à plusieurs bateaux :

 Juan Carlos I (L61), un Landing Helicopter Dock de l’Armada espagnole ;
 HMS Auckland (L61), un sloop de la Royal Navy ;
 HMS Exmoor (L61), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres